Наталья Васильевна Жумадильдаева (род. 29 марта 1965; , Карагандинская область, Казахская ССР) — казахстанский политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва (с 24 марта 2019 года).

Биография 
Наталья Васильевна Жумадильдаева родился 24 марта 1965 года в городе Темиртау Карагандинской области.

В 1987 году окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва по специальности учитель французского языка и литературы.

С 1987 по 2013 годы — учитель начальных классов средних школ гг. Кызылорда и Алматы, а также заместитель директора и директор в средних школах г. Кызылорды.

С 2013 по 2015 годы — заместитель руководителя, методист городского отдела образования.

С 2015 по 2016 годы — директор Дома школьников и молодежи города Кызылорды.

С 24 марта 2019 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва от Совета Ассамблеи народа Казахстана, Член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Кызылординской области.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) (13 декабря 2016 года)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (13 декабря 2016 года)
 Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015)
 Педагогический нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин» — за значительные достижения в реализации программ организации и совершенствования образовательного и воспитательного процесса.
Медаль «Единства народа Казахстана» («Бірлік»)

Примечания

Ссылки 
 Личная страница депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Натальи Жумадильдаевой 

Выпускники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва
Педагоги Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Отличники образования Республики Казахстан
Члены партии «Аманат»